Ранчо ел Ретиро има више значења:

 Ранчо ел Ретиро (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Ретиро (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику